Yumlu ist der Familienname folgender Personen:

 Mustafa Yumlu (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Nilüfer Yumlu (* 1955), türkische Popsängerin